Naturaliste peut désigner :

Philosophie 
 philosophe partisan du naturalisme.

Sciences 
 naturaliste, scientifique qui pratique les sciences de la nature.

Autres 
 Le Naturaliste, gabare française de la fin du .
 passage du Naturaliste, détroit australien.
 cap Naturaliste, cap australien.

Voir aussi